Borgen kan henføres til flere begreber:

 Bestemt form af en borg – et historisk bygningsværk opført for at styrke forsvaret mod angribende fjender
 Øgenavn for Christiansborg - hjemsted for Folketinget og Danmarks regering
 Borgen (tv-serie) – en politisk dramaserie fra DR fokuseret omkring Christiansborg, hvorfra titlen er uddraget
 Borgen (forlag) – et dansk forlag
 Borgen (indkøbscenter) – kommende indkøbscenter i Sønderborg
 Borgen Station - T-banestation i Oslo